Coenocalpe är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1825. Coenocalpe ingår i familjen mätare, Geometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mätare
Coenocalpe